Sandgräsminerarmal (Cosmiotes consortella) är en fjärilsart som först beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1851.  Sandgräsminerarmal ingår i släktet Cosmiotes, och familjen gräsminerarmalar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Gräsminerarmalar